Frances Bavier - attrice statunitense
Johann Baptista Bavier - banchiere e politico svizzero
Simeon Bavier - politico svizzero

Pagine correlate 
Baviera (disambigua)